Enrique Álvarez Castillo (1920-2005), futbolista equatorià.
 Enrique Álvarez del Castillo (1923-2006), polític i advocat mexicà.
 Enrique Álvarez Costas (1947-), futbolista espanyol.
 Enrique Álvarez Diosdado (1910-1983), actor espanyol.
 Enrique Álvarez Félix (1935-1996), actor mexicà.
 Enrique Álvarez Sanjuán (1975-), futbolista espanyol.
 Enrique Álvarez Sostres (1945-), polític espanyol.
 Enrique Álvarez (1954-), escriptor espanyol.
 Enrique Álvarez Henao (1871-1914), poeta i filòleg colombià.